Qas steht für:

 Qas (Titel), ein äthiopischer Titel für Provinz-Gouverneure im 16.–17. Jahrhundert

Qas ist der Familienname folgender Personen:

 Rabban al-Qas (* 1949), irakischer und kurdischer katholischer Bischof